Étalle (Gaumais: Etåle) is een plaats aan de Semois en een gemeente in de provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 5000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Croix Rouge, Fratin, Huombois, Sivry.

Aangrenzende gemeentes

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
1900: daling als gevolg afsplitsing Buzenol

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Étalle

Externe link 
 Website van de gemeente

Etalle